Гоффеншефер:

 Гоффеншефер, Анна Семёновна (Хованская, Шефер; 1902—1984) — советский прозаик, драматург.
 Гоффеншефер, Вениамин Цезаревич (1905—1966) — советский литературный критик.